

Сломково — село в гміні Александрув-Куявський Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сломково — село в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Сломково — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства